

Генчовці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.
 Генчовці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.